Pierre Legros eller Pierre Le Gros kan syfta på:

 Pierre Legros den äldre (1629–1714), fransk skulptör 
 Pierre Legros den yngre (1666–1719), fransk skulptör